Магог
 Гог и Магог — названия из Библии.
 Магог — сын Иафета, внук Ноя.
 Мейгог (Магог) — небольшой город в округе Мемфремагог, в провинции Квебек, Канада.
 Магоги — вымышленная раса из сериала «Андромеда».
 Магог — персонаж издательства DC Comics.